Saint Hermeland désigne deux saints chrétiens :
 Saint Herbot qui vécut au  ;
 Hermeland d'Indre qui vécut au .